Schaumbach ist ein Gewässername:

 Schaumbach (Creußen), rechter Zufluss der Creußen in Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schaumbach (Föhrenbach), linker Zufluss des Föhrenbach (Mosel) in Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Schambach
 Schaubach